TGM
 Marosvásárhelyi nemzetközi repülőtér IATA kódja
 Tomáš Garrigue Masaryk Csehszlovákia első elnökének monogramja
 Tamás Gáspár Miklós magyar politikus, filozófus, közíró monogramja
 Tetris: The Grand Master gyakori rövidítése